Woolston est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 Bob Woolton (né en 1968), joueur de cricket anglais
 Thomas Woolston (1668-1733), déiste anglais
 Florence Guy Woolston Seabury (1881-1951), suffragette américaine

Toponyme

Woolston, quartier de Christchurch

Woolston, village du Cheshire
Woolston, quartier de Southampton dans le Hampshire
Woolston, hameau des Cornouailles
Woolston, hameau du nord du Shropshire
Woolston, hameau du sud du Shropshire
Woolston, hameau du Somerset

Autre
 (13038) Woolston,  astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 Wolston, village du Warwickshire

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme